„Bathyarchaeota“ ist ein vorgeschlagenes Kandidatenphylum der Archaeen.
Obwohl es bisher nicht möglich war, Vertreter dieser Gruppe zu kultivieren, haben Metagenomanalysen ergeben, dass es sich um weit verbreitete Organismen handelt, die in nährstoffarmen Sedimenten des Meeresbodens reichlich vorkommen.
Genetische Analysen haben ergeben, dass zumindest einige Linien der „Bathyarchaeota“ einen Stoffwechselweg der Homoacetogenese gehen, was bis dato ausschließlich bei Bakterien beobachtet wurde.

Das Phylum „Bathyarchaeota“ ist per Vorschlag ein nachträglich hinzugekommener Teil des „TACK-Superphylums“, so dass sein Anfangsbuchstabe ‚B‘ nicht in die Abkürzung (‚TACK‘) einging.

Beschreibung 
Die „Bathyarchaeota“ sind anaerob und scheinen eine Schlüsselrolle im globalen Kohlenstoffkreislauf in terrestrischen und marinen anoxischen Sedimenten zu spielen. Einige „Bathyarchaeota“ sind in der Lage, den archaealen Wood-Ljungdahl-Weg zu gehen, was auf eine Fähigkeit zur CO2-Fixierung durch Acetogenese hindeutet (zuvor nur bei Bakterien bekannt).
Von Bedeutung ist, dass einige „Bathyarchaeota“ Methanbildner sein könnten, d. h. sie sind anscheinend in der Lage, Methan aus Methanol, Methylsulfiden (Dimethylsulfid etc.) und methylierten Amine zu produzieren.

Systematik 
Die alten/veralteten Bezeichnungen weisen auf die frühere Zuordnung zum Phylum Crenarchaeota hin. Systematik gemäß :
 Phylum: „Bathyarchaeota“ (veraltet en. , auch I.3)
 Klade:  (MCG-1)
 Spezies: 
 Spezies: 
 Klade:  (MCG-6)
 Spezies: 
 Klade:  (MCG-15)
 Spezies: 
 nicht-zugeordnete Spezies (Auswahl)
 Spezies: 
 Spezies: 
 Spezies: 
…

Einzelnachweise 

TACK